Nätmask kan syfta på:

 Nätmaskadress – uppdelning av IP-adresser i två delar; nätverksadressen och värdadressen
 Internetmask – en form av datorvirus